Neutor (Aken), een stadspoort van Aken
 Neutor (Neurenberg), een stadspoort van Neurenberg
 Neutor (Steyr), een stadspoort van Steyr